Мощенский, Анджей (1717—1783) — государственный деятель Речи Посполитой, каштелян иновроцлавский (1754—1764), воевода иновроцлавский (1764—1783), член скарбовой коронной комиссии в 1766 году.
 Мощенская, Изабелла (1864—1941) — польская писательница и феминистка.